Dècim Juni Silà (comissionat), comissionat romà
 Dècim Juni Silà Manlià, pretor el 142 aC 
 Dècim Juni Silà (cònsol 62 aC), cònsol el 62 aC
 Dècim Juni Silà (amant de Júlia), un dels amants de Júlia, neta d'August
 Dècim Juni Torquat Silà, cònsol l'any 53